Molekulska formula -{C24H30O8}- se može odnositi na:

 Desaspidin
 Flavaspidinska kiselina BB